Тридесет четврто фудбалско првенство у Мађарској је одиграно у сезони 1936/37.

Преглед 
Играло је укупно четрнаест клубова, ФК Хунгарија је освојио првенство, што му је била петнаеста титула, испред ФК Ференцвароша и ФК Ујпешта. МТК је наступао под именом ФК Хунгарија. Четири првопласирана тима су одиграли само 22 утакмице због одустајања ФК Ержебет од такмичења.

Финална табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извори

Спољашње везе 
 IFFHS веза

1936/37.
Фудбал у 1936.
Фудбал у 1937.